Chandler High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chandler High School (Arizona), NRHP-Nr. 07000836
 Chandler High School (Oklahoma), NRHP-Nr. 96000372